« Arbre à suif » est un nom vernaculaire de différentes espèces d'arbres :
 Morella cerifera ;
 Pentadesma butyracea ;
 Triadica sebifera.

Flore (nom vernaculaire)